Szwed – człowiek narodowości szwedzkiej
 Aleksander Szwed – polski polityk
 Aleksandra Szwed – aktorka
 Dariusz Szwed – przewodniczący partii Zieloni 2004
 Franciszek Szwed – działacz polskiego ruchu narodowego
 Paweł Szwed – aktor
 Rafał Szwed – piłkarz grający na pozycji obrońcy, jednokrotny reprezentant Polski
 Stanisław Szwed – działacz samorządowy i poseł na sejm w latach 1938-39
 Stanisław Szwed – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III i V kadencji
 Tadeusz Szwed – fotograf, fotoreporter prasowy
 Tomasz Szwed – piosenkarz country
 Wasyl Szwed
 Władysław Szwed
 Zuzanna Szwed – łyżwiarka figurowa